

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Natural Bridge – città della Contea di Winston, Alabama
 Natural Bridge – census-designated place della Contea di Jefferson, New York
 Natural Bridge – arco naturale della Contea di Rockbridge, Virginia

Musica 
 Natural Bridge – album di Béla Fleck del 1982

Pagine correlate 
 Natural Bridge State Park